L'aire urbaine d'Agen est une aire urbaine française centrée sur la ville d'Agen.

La notion d'aire urbaine 
D'après l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant partie de l'agglomération) et de communes rurales (faisant partie de la couronne périurbaine). Pour qu'une commune soit membre d'une aire urbaine, il faut qu'au moins 40 % de ses habitants travaille dans le pôle urbain (l'agglomération) ou la ville-centre (ici, Agen).

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE en 2010, l'aire urbaine d'Agen est composée de  communes, situées en Lot-et-Garonne.

Ses  habitants en 2011 font d'elle la  urbaine de France.

Son pôle urbain est l'unité urbaine d'Agen (couramment : agglomération) composée de 14 communes.

Répartition de l'aire urbaine sur les départements du Gers 2 communes et Lot-et-Garonne 62 communes

Communes 
Communes en plus de l’ancien zonage de 1999(8 communes) : Astaffort, Cassignas, Monbalen, Nomdieu, Pergain-Taillac, Pouy-Roquelaure, Saint-Amans-du-Pech, Saumont.

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine d'Agen zonage 2010.

zonage 2010 64 communes : (62 communes Lot-et-Garonne) (2 communes Gers)

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Voir aussi

Article connexe 
 Communes de Lot-et-Garonne

Références 

Agen